Steuble ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Steuble (1856–1925), Schweizer Politiker
 Daniel Steuble (* 1984), Liechtensteiner Fußballspieler
 Martin Steuble (* 1988), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stäuble